Chispa ist der Spitzname folgender Personen:

 Chispa (* 1968), mexikanischer Fußballspieler, siehe César Suárez (Fußballspieler)
 La Chispa, spanische Tänzerin und Sängerin des Flamenco, siehe Carolina Fernández